Paso de la Arena puede referirse a:

 Paso de la Arena (Argentina), localidad de la Provincia de Entre Ríos;
 Paso de la Arena (Montevideo), barrio de Montevideo.